Madelung ist der Familienname folgender Personen:
 Aage Madelung (1872–1949), dänischer Schriftsteller
 Erwin Madelung (1881–1972), deutscher Physiker
 Eva Madelung (* 1931), deutsche Heilpraktikerin
 Georg Madelung (1889–1972), deutscher Ingenieur und Flugzeugbauer
 Gero Madelung (1928–2018), deutscher Flugzeugbauer und Manager
 Otfried Madelung (1922–2017), deutscher Physiker
 Otto Wilhelm Madelung (1846–1926), deutscher Chirurg
 Walter Madelung (1879–1963), deutscher Chemiker 
 Wilferd Madelung (* 1930), deutsch-amerikanischer Orientalist und Islamwissenschaftler
 Wilhelm Madelung (1774–1855), deutscher Bankier und Unternehmer

Siehe auch:
 Madelung-Deformität
 Madelung-Gleichungen
 Madelung-Konstante
 Villa Madelung
 Lipomatose (mit Variante Madelung-Fetthals)